Carnegieinstitutet kan syfta på:

 Carnegie Institute of Technology – en fakultet vid Carnegie Mellon University
 Svenska Carnegieinstitutet – en svenskk stiftelse bildad 1982